Бустанико:

 Бустанико — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика.
 Бустанико — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика.